Андаманский дронго () — вид птиц семейства дронговых.

Подвиды 
Признаются следующие подвиды:

Распространение 
Андаманский дронго является эндемиком Андаманских островов.

Описание 
Длина 28-29 см, хотя длина более крупного подвида D. a. dicruriformis составляет 35 см. У него глубоко раздвоенный хвост и тяжелый чёрный клюв. Оперение чёрное (кроме коричневатых маховых перьев) с зелёным отливом. Существует некоторый половой диморфизм: самка меньше и имеет менее раздвоенный хвост.

Образ жизни 
Андаманский дронго встречается в вечнозеленых и лиственных влажных тропических лесах, а также в более открытых лесах и зарослях. Пищу в основном составляют летающие насекомые, в том числе муравьи, которых обычно ловят в воздухе.

Охранный статус и угрозы 
Андаманский дронго имеет большой ареал распространения и большую популяцию, но считается, что его численность уменьшается, хотя и недостаточно сильно, чтобы считать его находящимся под угрозой исчезновения.  Поэтому Международный союз охраны природы классифицирует вид как вызывающий наименьшие опасения.

Примечания

Ссылки 
 
 

Животные, описанные в 1867 году
Дронговые
Эндемики Андаманских островов
Птицы Азии